Ден Івасон (,  22 серпня 1964, Томпсон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 89-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Гартфорд Вейлерс», «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старс», «Калгарі Флеймс», «Цуг» та «Ландсгут».

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Працював з командами ЗХЛ «Калгарі Гітмен», «Камлупс Блейзерс» та «Ванкувер Джаєнтс». Також був асистентом головного тренера клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталс». Зараз - головний тренер Міннесота Вайлд.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Цуга»‎
Хокеїсти «Ландсгута»